Никола́й Дени́сов:
 Денисов, Николай Александрович (1890—1927) — русский военачальник, генерал-майор.
 Денисов, Николай Алексеевич (1843—1907) — горный инженер, тайный советник, директор Горного Департамента, член Горного Совета.
 Денисов, Николай Васильевич (1943—2016) — писатель, поэт, публицист. 
 Денисов, Николай Викторович (1917—1982) — советский живописец, график, плакатист.
 Денисов, Николай Ильич (род. 1945) — советский и российский актёр, драматург и поэт, продюсер.
 
 
 Денисов, Николай Семёнович (1910—1997) — советский директор авиационного завода, Герой Социалистического Труда.